Хоп — процес передачі датаграми між хостами мережі
 Хоп — бухта в Червоному морі